WEPN est un indicatif de radiodiffusion aux États-Unis pouvant faire référence à :
 WEPN (AM), station de radio sportive (1050 AM), de langue espagnole, basée à New York ;
 , station de radio sportive (98,7 FM) basée à New York ;